A National Football League 2022-es szezonja a 103. szezon a professzionális amerikaifutball-liga történetében. A szezont 17 alapszakasz mérkőzéssel rendezik. 2022. szeptember 8-én vette kezdetét az NFL Kickoff Game-mel, ahol a Super Bowl LVI győztese, a Los Angeles Rams csapata játszott a Buffalo Bills csapatával. Az alapszakasz 2023. január 8-án zárult, míg a rájátszás január 14-én kezdődött. A szezont a Super Bowl LVII zárta, amelyet 2023. február 12-án rendeztek a State Farm Stadionban. A Super Bowlt a Kansas City Chiefs nyerte, története során harmadik alkalommal.

A korábbi Washington Redskins az előző két szezonban használt Washington Football Team név helyett már Washington Commanders néven szerepel.

Menetrend 
Az NFL május 12-én tette közzé az alapszakaszának menetrendjét. A szezon 18 hétből áll, mindegyik csapatnak 17 mérkőzése lesz, mindegyiknek egy-egy pihenőhéttel.

Az NFL alapszakasz lebonyolítása 2022-ben:
Mindenki kétszer játszott a saját csoportjában lévőkkel, egyszer otthon, egyszer idegenben. (6 mérkőzés)
A saját konferenciájában, de más csoportban lévő 4 csapattal játszik minden csapat, kettőt otthon, kettőt idegenben (4 mérkőzés). A csoportok párosítása:
AFC East – AFC North
AFC South – AFC West
NFC East – NFC North
NFC South – NFC West

A másik konferenciából is egy csoportban lévő 4 csapattal játszik minden csapat (4 mérkőzés). A csoportok párosítása:
AFC East – NFC North
AFC North – NFC South
AFC South – NFC East
AFC West – NFC West

Minden csapat két mérkőzést játszik a saját konferenciájában lévő csapatokkal a 2021-es szezon eredményei alapján. Eszerint a csoportelsők azzal a két csoportelsővel játszanak, amelyekkel amúgy nem játszanának (amelyek nem felelnek meg az első két pontnak). A csoportmásodikok, -harmadikok, illetve -negyedikek párosítása is ugyanilyen. (2 mérkőzés)

Minden csapat egy meccset játszik, egy a másik konferenciában lévő csapattal a 2021-es szezon eredményei alapján. Eszerint a csoportelsők azzal az egy csoportelsővel játszanak, amelyekkel amúgy nem játszanának. A csoportmásodikok, -harmadikok, illetve -negyedikek párosítása is ugyanilyen. Az NFC-csapatok a páros években (így 2022-ben is), az AFC-csapatok a páratlan években játszanak hazai pályán. (1 mérkőzés)A csoportok párosítása:
NFC East (hazai) – AFC East (vendég)
NFC North (hazai) – AFC North (vendég)
NFC South (hazai) – AFC South (vendég)
NFC West (hazai) – AFC West (vendég)

Alapszakasz

Rájátszás 
A rájátszásba a két konferenciából 7–7 csapat jutott be. Mindkét konferenciából a négy csoportgyőztesen kívül három-három Wild card-csapat jutott be és csak az első kiemelt kapott kiemelést a konferencia-elődöntőbe. A rájátszás 2023. január 14-én kezdődött.

Jegyzetek

Források 

National Football League szezonok
Nfl